Cooley Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooley Hill (Arkansas)	
 Cooley Hill (Connecticut)	
 Cooley Hill (Massachusetts)	
 Cooley Hill (New Hampshire)	
 Cooley Hill (Tennessee)